Sancho Garcés puede referirse a:

Sancho Garcés de Sobrarbe (815-832), rey semi-legendario de Sobrarbe.
Sancho Garcés I de Pamplona (ca. 865 - Resa, 10 de diciembre de 925). Rey de Pamplona entre 905 y 925.
Sancho Garcés II de Pamplona (muerto en 994) apodado «Abarca». Rey de Pamplona (970-994) y conde de Aragón (943-994).
Sancho Garcés III de Pamplona (992 - 18 de octubre de 1035) apodado «el Mayor» o «el Grande». Rey de Pamplona, del período del reino de Nájera-Pamplona entre los años 1000-1035, de Sobrarbe y Ribagorza (1018-1035) y de Castilla (1029-1035).
Sancho Garcés (infante de Pamplona) (c. 1038 - Rueda de Jalón, 6 de enero de 1083) fue un infante del reino de Pamplona, hijo ilegítimo del rey García Sánchez III.
Sancho Garcés IV de Pamplona (c. 1039 - 4 de junio de 1076) apodado «el de Peñalén» o «el Noble». Rey de Pamplona (1054-1076).